Dit is een lijst van IJslandse ambassadeurs in Jamaica. IJsland heeft geen ambassade in Jamaica.

Externe links 
Overzicht van IJslands ambassadeurs

Jamaica
IJslandse